Woman's World – singolo di Cher del 2013
 Woman's World magazine – rivista femminile inglese
 Il mondo è delle donne (Woman's World) – film del 1954 diretto da Jean Negulesco